Джон Уоркуорт (,  — ) — английский священник, историк и хронист, глава старейшего колледжа Кембриджского университета Питерхаус, один из летописцев войны Алой и Белой розы, предполагаемый автор .

Биография 
Предположительно являлся уроженцем деревни  в Нортамберленде, относившейся к .

Окончил Оксфордский университет, где в 1446 году избран был бакалавром Мертон-колледжа. В 1449 году был аудитором счетов университетской библиотеки, в 1453 году распоряжался наследством кардинала Уинчестерского Генри Бофорта. В 1451—1453 годах заведовал Булл-Холлом, в 1453—1457 годах — Невиллс-Инном, принадлежавшими Мертон-колледжу.

Около 1454 года стал домашним капелланом епископа Или , вместе с которым, вероятно, учился в университете, и был пожалован им за это приходами в  (1458),  (1472) и  (1473) в Кембриджшире. 31 марта 1465 года епископ предоставил ему также право заниматься в приходе Коттенхэма сельским хозяйством.

В 1468/1469 году принял сан иподиакона, в 1474 году был избран проктором. В 1473 году стал мастером (главой) колледжа Св. Петра (Питерхаус) в Кембридже, оставаясь в этой должности до самой своей смерти в 1500 году.

13 октября 1487 года епископом  для него освящена была часовня колледжа в честь  на улице Трампингтон в Кембридже, где, согласно его завещанию, датированному 28 мая 1498 года, он пожелал быть похороненным. В завещании оставил на помин своей души доли наследства церквям в Леверингтоне и Коттенхэме, а также монастырям в Или, Кройленде и Барнуэлле.

Сочинения 
В течение долгого времени безусловно считался автором  (), составленной на одном из северных диалектов среднеанглийского языка предположительно в 1484 году в Питерхаусе (Кембридж) и охватывающей события 1461—1474 годов.

По своему характеру хроника является продолжением анонимной хроники , доведённой несколькими продолжателями до 1419 года и дополненной до 1461 года известным издателем Уильямом Кекстоном, напечатавшим её в 1483 году в Сент-Олбансе. Другим источником послужила опубликованная последним в 1482 году «Универсальная хроника» Ранульфа Хигдена (1347).

Наиболее информативный раздел «Хроники Уоркуорта» охватывает 1461—1474 года и содержит информацию о важнейших событиях в Англии времён войны Алой и Белой розы, включая битвы при Сент-Олбансе и при Таутоне (1461), восшествие на престол короля Эдуарда IV (1461), восстание  (1469), убийство короля Генриха VI (1471) и др. Особенную ценность представляет раздел за 1470—1471 годы, менее подробно и объективно освещённый столичными историками. Наряду с историческими фактами, упоминаются необычные природные явления, стихийные бедствия и различные чудеса, трактуемые с позиции средневекового сознания.

По мнению английского историка-медиевиста Антонии Грансден и американского исследователя К. Д. Росса, более подробно в хронике описывается происходившее на севере страны, что, в совокупности с происхождением фамилии и особенностями диалекта, однозначно указывает на то, что Уоркуорт был не только заказчиком или дарителем, но и автором рукописи.

Однако в конце XX века профессор университета штата Мичиган Листер М. Матесон высказал сомнения в авторстве Уоркуорта, который якобы был только библиофилом и владельцем рукописи хроники «Брут» с дополнениями Кекстона, продолжение же её составлено было под его наблюдением более молодым автором возрастом около 30 лет, сторонником йоркистов и Ричарда III. Вероятными авторами Матесон считает студентов Питерхауса уроженцев Йоркшира Роджера Ланкастера (ум. 1502) и Томаса Меткалфа (ум. 1503).

Явные ошибки в изложении некоторых имён и событий, в частности, связанных с высадкой Эдуарда IV в Йоркшире в 1471 году, а также наличие топонимов, характерных для южного Мидленда или Хартфордшира, заставили Матесона предположить, что настоящий автор хроники происходил из бенедиктинского монастыря Святого Альбана в Сент-Олбансе, где в середине XV столетия по инициативе учёного аббата Джона Уитхэмстеда управляющий обители Ричард Фокс составил собственное продолжение хроники «Брут». В силу этих соображений, в своём издании хроники фамилию Уоркуорта Матесон поставил в кавычки ().

Гипотеза Матесона в начале XXI века подверглась обоснованной критике со стороны исследователя средневековой английской литературы Александра Л. Кауфмана из  (Манси, США).

Рукописи и издания 
Долгое время хроника была известна по единственной рукописи из собрания Питерхауса (MS 190, fols. 214v-225r), использованной в 1533—1536 годах королевским антикварием  при составлении труда «Collectanea». В её тексте однозначно указывается, что она не является авторским оригиналом, и лишь в 1972 году вышеупомянутым Листером М. Матесоном была обнаружена в библиотеке университета Глазго вторая рукопись (MS Hunterian 83, fols 141r-148v). Третья рукопись из Британской библиотеки (MS Harley 3730) является неполной и содержит материал, идентичный двум предыдущим манускриптам.

Комментированное научное издание хроники опубликовано было в 1839 году в Лондоне известным шекспироведом Джеймсом Холливел-Филипсом по рукописи из Питерхауса, в серии, выпускавшейся , и в 1988 и 1990 годах переиздавалось факсимильным способом. Английский перевод хроники, выполненный под редакцией историка , выпущен был в 1843 году в Лондоне в сборнике документов, относящихся к правлению Эдуарда IV Йоркского. Новейшая публикация под редакцией Листера М. Матесона вышла в 1999 году в Вудбридже в серии издательства .

Примечания

Публикации 
 A Chronicle of the first thirteen years of the reign of king Edward the Fourth, by John Warkworth, edited by James Orchard Halliwell-Phillipps. — London: John Bowyer Nichols and Son, 1839. — xxviii; 80 p.
 Warkworth’s Chronicle of King Edward IV // The chronicles of the White Rose of York. A series of historical fragments, proclamations, letters, and other contemporary documents relating to the reign of King Edward the Fourth. — London: James Bohn, 1843. — pp. 101–142.
 John Warkworth. A chronicle of the first thirteen years of the reign of King Edward the Fourth, ed. by J. O. Halliwell-Phillipps. — Llanerch, Lampeter, 1990. — xxiv; 79 p. (факсим. переизд. 1839 г.)
 Death and Dissent: Two Fifteenth-century Chronicles, ed. by Lister M. Matheson // Medieval chronicles. — Volume 2. — Woodbridge: Boydell & Brewer, 1999. — x, 158 p. — ISBN 978-0851157252.

Библиография 
 Сорокина Т. Б. Ревизия хроники Уоркуорта в современной английской историографии // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики: В 2-х ч. — Тамбов: Грамота, 2017. — № 3 (77). — Ч. 1. — C. 145–147.

 Gairdner James. Warkworth, John // Dictionary of National Biography. — Volume 59. — London: Smith, Elder & Co, 1899. — pp. 387–388.
 Gransden Antonia. Historical Writing in England: c. 1307 to the Early Sixteenth Century. — London: Routledge & Kegan Paul, 1982. — xxiv, 644 p. — ISBN 978-0-71000480-2.
 Brown Michael. Review: Death and Dissent: Two Fifteenth-Century Chronicles by L. M. Matheson // The English Historical Review. — Volume 115. — Issue 463. — Oxford University Press, 2000. — pp. 953–954.
 Thomson J. A. F. Warkworth’s Chronicle' Reconsidered // The English Historical Review. — Volume 116. — Issue 467. — Oxford University Press, 2001. — pp. 657–664.
 Kaufman Alexander L. And Many Oþer Diuerse Tokens: Portents and Wonders in Warkworth’s' Chronicle // The Prose Brut and Other Late Medieval Chronicles: Books Have Their Histories. Essays in Honour of Lister M. Matheson. — York: York Medieval Press, 2016. — pp. 49–63. — ISBN 978-1903153666.
 Peverley Sarah L. Warkworth Chronicle // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Ссылки 
 A Chronicle of the First Thirteen Years of the Reign of King Edward the Fourth by John Warkworth (лондонское издание 1839 г.)
 Warkworth’s Chronicle of King Edward IV (лондонское издание 1843 г.)
 Warkworth’s Chronicle (сайт американского отделения «Общества Ричарда III»)

Хронисты Англии
Хронисты XV века
Война Алой и Белой розы
Мастера Питерхауса
Похороненные в Англии